Sannarp kan avse:
 Sannarp, Falkenbergs kommun – herrgård i Årstads socken i Falkenbergs kommun
 en del av Halmstad med
 Sannarps hållplats – en järnvägshållplats i Halmstad (formellt ett hållställe i driftplatsdelen Furet)
 Sannarpsgymnasiet – en gymnasieskola i Halmstad
 Sannarpshallen – en ishall i Halmstad
 Sannarps IP – fotbollsplaner vid Halmstad Arena